Kisielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów
 Kisielew – osada leśna (leśniczówka) w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów